Со́фья Леви́тина:
 Левитина, Софья Ильинична (1877—1950) — российская актриса.
 Левитина, Софья Марковна (1891—1957) — русская советская писательница и драматург.